Ренья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бень-Сент-Радегонд. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16276.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-западу от Парижа, в 135 км южнее Пуатье, в 37 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 644 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 418 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 302 были экономически активными, 116 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 302 активных работали 273 человека (151 мужчина и 122 женщины), безработных было 29 (15 мужчин и 14 женщин). Среди 116 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 42 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XII век). Памятник истории с 1970 года
 Две мельницы (XVIII и XIX веков)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта